Cocagne (film) - Franse film, gebaseerd op onderstaand boek
 Cocagne (roman) - roman van Yvan Audouard